30-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоялся в Баку (Азербайджан) с 13 по 15 июня 2014 года в Национальной гимнастической арене. На чемпионате было запланировано участие свыше 30 стран. Делегации были размещены в непосредственной близости от места проведения соревнований — в будущей Олимпийской деревне, построенной для I Европейских игр 2015 года.

Программой чемпионата предусмотрены выступления как сениорок (индивидуальный финал многоборья и упражнения групповых команд), так и юниорок (финалы в отдельных видах и командный зачёт). Всего же на чемпионате было разыграно девять комплектов медалей.

22 января 2014 года был обнародован логотип чемпионата. На логотипе изображена девушка с обручем. Цвета логотипа — бело-голубые, что связано с цветом Каспийского моря, на берегу которого расположен город проведения чемпионата.

Медалисты

Результаты

Индивидуальное многоборье 
Соревнования в индивидуальном многоборье состоялись 14 июня 2014 года.

Групповое многоборье 
Соревнования в групповом многоборье состоялись 13 июня 2014 года.

10 булав 
Соревнования в финале упражнений с булавами состоялись 15 июня 2014 года.

3 мяча + 2 ленты

Юниоры

Командное первенство

Обруч 
Соревнования в финале упражнений с обручем состоялись 15 июня 2014 года.

Мяч 
Соревнования в финале упражнений с мячом состоялись 15 июня 2014 года.

Булавы 
Соревнования в финале упражнений с булавами состоялись 15 июня 2014 года.

Лента 
Соревнования в финале упражнений с лентой состоялись 15 июня 2014 года.

Галерея

Музыка сборной Белоруссии 
Согласно распространённой белорусскими СМИ информации, за несколько недель до чемпионата Европы «Азербайджан вынудил белорусских гимнасток отказаться от музыки армянского композитора Арама Хачатуряна». Также в СМИ сообщается, что по словам тренера сборной Белоруссии Ирины Лепарской её подопечные полгода выступали под «Танец с саблями» Хачатуряна, а теперь «в срочном порядке тренируют другое упражнение под другую музыку». По словам Лепарской, озвученной в азербайджанской прессе, на этот шаг сборная пошла по просьбе азербайджанской стороны, потому, что в курсе армяно-азербайджанского конфликта. Однако, пресс-секретарь Министерства молодёжи и спорта Азербайджана Самая Мамедова, назвав информацию провокационной и распространённой армянами, заявила что министерство не просило сборную Белоруссии «отказываться от композиции Хачатуряна», и решение об отказе от музыки было решением «самой белорусской команды».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Июнь 2014 года
Спорт в Азербайджане в 2014 году
Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Международные соревнования по художественной гимнастике в Азербайджане
Международные спортивные соревнования в Баку
Художественная гимнастика
Чемпионаты Европы в Азербайджане